Associacions:
Drac Màgic, és una associació en règim de cooperativa que té com a objectiu la difusió de la cultura cinematogràfica.
Centre d'Esplai Drac Màgic, entitat laica d'educació en el lleure per a infants i joves, de Vilanova i la Geltrú.

 Música:
Puff, el drac màgic, cançó popularitzada pel grup Peter, Paul and Mary, traduïda i cantada en català per diversos grups.